

Astronomia 
 129 Antigone – asteroide scoperto nel 1873

Cinema e televisione
 Antigone – cortometraggio del 1911 diretto da Mario Caserini
 Antigone – film tv del 1949 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
 Antigone – film tv del 1958 diretto da Vittorio Cottafavi
 Antigone – film tv del 1958 diretto da Franz Josef Wild
 Antigone – film tv del 1959 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
 Antigone – film tv del 1960 diretto da Hans Dahlin
 Antigoni (titolo internazionale Antigone) – film del 1961 diretto da Yorgos Tzavellas
 Antigone – film tv del 1962 diretto da William Dieterle, Pellos Katselis
 Antigone – film tv del 1962 prodotto dalla Nederlandse Televisie Stichting (NTS)
 Antigone – film tv del 1962 diretto da Tom Segerberg
 Antigone – film tv del 1965 diretto da Franz Peter Wirth
 Antigone – film tv del 1966 prodotto dalla ABC-TV Productions
 Antigone – film tv del 1968 diretto da Ettore Cella
 Antigone – film tv del 1970 diretto da Per Bronken
 Antigone – film tv del 1971 diretto da Vittorio Cottafavi
 Antigone – film tv del 1973 diretto da Piet Drescher e Margot Thyret
 Antigone – film tv del 1973 diretto da Jean-Paul Carrère
 Antigone – film tv del 1974 diretto da Stellio Lorenzi
 Antigoni – film tv diretto da Marietta Rialdi
 Antigone – film del 1991 diretto da Jean-Marie Straub e Danièle Huillet
 Antigone – film tv del 2003 diretto da Nicolas Briançon
 Antigone – film del 2012 diretto da Antonio D'Alfonso
 Antigone – film del 2021 diretto da Sophie Deraspe

Mitologia 
 Antigone – personaggio della mitologia greca, figlia di Edipo e di Giocasta
 Antigone – personaggio della mitologia greca, figlia di Laomedonte, re di Troia, che fu tramutata in cicogna
 Antigone – personaggio della mitologia greca, figlia di Euritione, re di Ftia, divenne moglie di Peleo
 Antigone  – personaggio della mitologia greca, probabile figlia di Fere. Sposa di Comete e madre di Asterio che diventò uno degli Argonauti

Geografia 
 Albania
 Antigonë – Comune della Prefettura di Argirocastro

Musica 
 Antigone – album del gruppo musicale metalcore Heaven Shall Burn

Persone 
 Antigone di Macedonia – madre della regina d'Egitto Berenice I
 Antigone d'Epiro – figlia della regina d'Egitto Berenice I e moglie di Pirro, re dell'Epiro

Onomastica 
 Antigone – forma femminile del nome proprio di persona italiano maschile Antigono

Opere teatrali e cinematografiche 
Tutte queste opere sono ispirate alla figlia di Edipo:
 Antigone – tragedia di Sofocle
 Antigone – tragedia di Euripide
 Antigone – tragedia di Jean Cocteau
 Antigone – opera lirica di Arthur Honegger su libretto di Jean Cocteau
 Antigone – tragedia di Jean Anouilh
 Antigone – tragedia di Bertolt Brecht
 Antigone – tragedia di Vittorio Alfieri
 Antigone – tragedia di Walter Hasenclever
 Antigone – opera di Carlo Pedrotti
 Antigonae – opera musicale di Carl Orff del 1949
 Antigona – opera di Baldassare Galuppi

Zoologia 
 Antigone – genere di uccelli della famiglia Gruidae

Altro 
 Associazione Antigone – Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale

Pagine correlate 
 Antigona
 Antigono (disambigua)

Note

Altri progetti